Krähwinkel steht für: 
 eine Metapher der deutschsprachigen Literatur, siehe Krähwinkel

Krähwinkel ist ein Name von Orten und Ortsteilen:
 Krähwinkel (heute Grünwinkel), Stadtteil von Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Krähwinkel (Leichlingen), Ortschaft der Stadt der Stadt Leichlingen (Rheinland) im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Krähwinkel, von 1939 bis 1945 Name des Dorfes Wronzcyn der Gemeinde Pobiedziska im Powiat Poznański in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Krahwinkel
 Krawinkel
 Krewinkel
 Crawinkel, Ortsteil von Ohrdruf 
 Kräwinkel, Ortschaft in Radevormwald
 Krähenwinkel, Ortsteil von Langenhagen